La dama del alba puede referirse a las obras:

 La dama del alba, obra de teatro de Alejandro Casona.
 La dama del alba, película mexicana de 1950 basada en la obra de teatro.
 La dama del alba, película española de 1966 basada en la obra de teatro.